До́до-Ичётуй () — Нижний Ичётуй — улус (село) в Джидинском районе Бурятии. Образует сельское поселение «Нижнеичётуйское».

География 
Улус расположен в Джидинской долине на правом берегу реки Ичетуй в 11 км к востоку от райцентра — села Петропавловка, в 1 км севернее автотрассы  Гусиноозёрск — Петропавловка — Закаменск.

Климат 
Климат — резко континентальный. Средняя температура летом — +21,5°С, зимой — –30°С., среднегодовая температура — –1,6°С. Годовая сумма осадков не превышает 200 мм в год.

История 

Местность, где ныне находится Додо-Ичётуй, в XVIII—XIX веках была заселена бурятами-казаками.

Здесь, в семье казака, в 1822 году родился первый бурятский учёный Доржи Банзаров.
Современный улус был основан в 1930 году, когда были объединены разрозненные крестьянские хозяйства и образован первый колхоз.

Приказом по Забайкальскому казачьему войску № 248 от 22 марта 1916 года Нижне-Ичетуйское урочище Гэгэтуйской станицы было переименовано в Нижне-Самсоновское в память бывшего командующего армией генерала Самсонова.

Население 

 Национальный состав
Население полностью бурятское.

Инфраструктура 
 администрация сельского поселения «Нижнеичётуское»
 фельдшерский пункт
 средняя школа, построена в год основания улуса
 детский сад «Ургы»
 Дом культуры
 библиотека

Вблизи улуса находится Табангут-Ичётуйский дацан.

Экономика 
Жители улуса заняты в аграрном секторе, в основном в животноводстве. В улусе работает СПК «Ичетуй».

Достопримечательности 
 Памятник Доржи Банзарову
 Табангут-Ичётуйский дацан

Известные люди 
 Доржи Банзаров (1822—1855) —  первый бурятский учёный, получивший высшее образование западного образца; 
 Г. Л.  Рабдаев — Герой Социалистического Труда;
 М. А. Ханданов — учёный;
 К. Б. Санзуева — заслуженный юрист Бурятии.

Примечания

Ссылки 
 Дора Хамаганова. Додо-Ичётуй встречает Новый Год // Dzhida.com, 31 декабря 2012
 Официальный сайт муниципального образования «Джидинский район» 

Населённые пункты Джидинского района
Появились в 1930 году в России
1930 год в Бурятии